Pflasterung steht für
Pflaster (Bodenbelag), ein Belag für Verkehrsflächen im Straßen- und Wegebau und seltener für Fußböden in Gebäuden
Parkettierung, einen Ausdruck aus der Mathematik